DAAG steht für:
 Deutsche Lastautomobilfabrik, ehemaliger deutscher Fahrzeughersteller
 Flughafen Algier in Algerien (ICAO-Code)

DAAG